Psi může označovat:

 množné číslo od slova pes

Psí 
 psí – řecké písmeno
 psí (parapsychologie)
 Psi (program) – počítačový program pro instant messaging

Zkratka PSI 
 Partito Socialista Italiano – Italská socialistická strana
 Institut Paula Scherrera – Paul Sherrer Institut ve Švýcarsku
 PSI (prion) – infekční protein
 zkratka za „Para Sensual Intelligence“ – Psionika
anglická zkratka pro fotosystém I

Zkratka psi 
 psi (jednotka) – jednotka tlaku, libra na čtvereční palec